Kobieta z wydm – powieść Kōbō Abego 
 Kobieta z wydm – film z 1964 roku